Jami steht für:

 Jami (1414–1492), persischer Mystiker und Dichter, siehe Dschāmi
 Jami (Andhra Pradesh), Ort in Indien
 Jami (Software), Peer-to-Peer Internet-Telefonie- und Instant-Messaging-Computerprogramm
 Jami (Iran) (auch: Jammi), Ort in der Provinz Nord-Chorasan
 Jami (Vorname), ein finnischer Vorname

Jami ist der Familienname folgender Personen:
 Ehsan Jami (* 1985), niederländischer Politiker und Islamkritiker iranischer Herkunft
 Hakim Jami (≈1941–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Mehdi Jami (* 1961), iranischer Journalist

Siehe auch:
 Jamie
 Yami